Alessandro est un prénom masculin, il s'agit de l'équivalent du prénom Alexandre en italien. Alessandro se fête le .

Personnalités désignées par ce prénom 
Alessandro peut désigner :
 Alessandro, cardinal italien du  siècle ;
 Alessandro (1977-), surnom d'Alessandro da Conceição Pinto, footballeur brésilien.

Personnalités portant ce prénom

Patronyme 

 Giovanni Giuseppe d'Alessandro (1656-1715), noble d'origine napolitaine auteur d'un traité d'équitation.

Œuvres 

 Alessandro, opera seria de Haendel.

Toponyme 

 , localité californienne.

Prénom italien
Prénom masculin